Пёстрый толстолобик, или южный толстолобик () — азиатский стайный пелагический быстрорастущий вид костных рыб из семейства карповых (Cyprinidae). Рыбы данного вида в длину достигают 146 см и массы до 40 кг.

Обитает в реках Дальнего Востока, впадающих в Тихий океан. В начале 1960-х годов пёстрый толстолобик вместе с молодью белого толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) и белого амура (Ctenopharyngodon idella) был целенаправленно завезён в водоёмы Узбекистана. Первоначально их завезли в пруды хозяйства «Калган-Чарчик». За счёт случайных уходов при обловах рыб в прудах и аварийных сбросов воды из хозяйства они попали в Сырдарыю, где успешно размножаются. Широко акклиматизирован в европейской части бывшего СССР и других странах, зафиксировано размножение в низовьях крупных рек, впадающих в Аральское, Каспийское, Черное и Азовское моря (Сырдарья, Амударья, Терек, Кубань, Днестр, Прут).

Интересные факты 
Летом 1996 года на Каховском водохранилище возле села Высшетарасовка промысловиками был пойман толстолобик пёстрый весом 51 кг.

Примечания 

Рыбы Азии
Карповые
Пресноводные рыбы
Промысловая рыба
Животные, описанные в 1845 году
Животные-фильтраторы
Культивируемые рыбы